Луї Атанас Шобард (, 18 березня 1781 — 1854) — французький ботанік, міколог, натураліст.

Наукова діяльність 
Луї Атанас Шобард спеціалізувався на папоротеподібдних, водоростях, насіннєвих рослинах та на мікології. Він описав понад 170 видів рослин.

Окремі публікації 
 Éléments de Géologie mis à la portée de tout le monde et offrant la concordance ds faits géologiques avec les faits historiques tels qu'ils se trouvent dans la Bible, les traditions égyptiennes et les fables de la Grèce., Risler, 1833.
 Notice géologique sur les terrains du département de Lot-et-Garonne (Ancien Agenais), impr. H. Fournier, 1830.
 L'Univers expliqué par la révélation, ou Essai de philosophie positive, Debéourt, Baillière et l'Auteur, 1841.
 Nouvelle Flore du Péloponèse, par Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent en collaboration avec L.-A. Chaubard.

Почесті 
рід рослин Chaubardia родини Орхідні був названий на його честь.

Примітки

Посилання 
 Société des sciences, lettres et arts d'Agen: Revue de l'Agenais 
 Louis Athanase (Anastase) Chaubard 

Французькі ботаніки
Французькі мікологи
Автори ботанічних таксонів

Уродженці Ажена